Chesterfield FC (celým názvem: Chesterfield Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Chesterfield v nemetropolitním hrabství Derbyshire. Založen byl v roce 1866. Od sezóny 2018/19 hraje v National League (pátá nejvyšší soutěž v Anglii). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Proact Stadium s kapacitou 10 504 diváků.

Získané trofeje 
 EFL Trophy ( 1× )
 2011/12
 Anglo-Scottish Cup ( 1× )
 1980/81
 Derbyshire Senior Cup ( 6× )
 1898/99, 1920/21, 1921/22, 1924/25, 1932/33, 1936/37

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 1996/97
 EFL Cup
 4. kolo: 1964/65, 2006/07
 EFL Trophy
 Vítěz: 2011/12

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1896–1899: Midland Football League
 1899–1909: Football League Second Division
 1909–1921: Midland Football League
 1921–1931: Football League Third Division North
 1931–1933: Football League Second Division
 1933–1936: Football League Third Division North
 1936–1951: Football League Second Division
 1951–1958: Football League Third Division North
 1958–1961: Football League Third Division
 1961–1970: Football League Fourth Division
 1970–1983: Football League Third Division
 1983–1985: Football League Fourth Division
 1985–1989: Football League Third Division
 1989–1992: Football League Fourth Division
 1992–1995: Football League Third Division
 1995–2000: Football League Second Division
 2000–2001: Football League Third Division
 2001–2004: Football League Second Division
 2004–2007: Football League One
 2007–2011: Football League Two
 2011–2012: Football League One
 2012–2014: Football League Two
 2014–2016: Football League One
 2016–2017: English Football League One
 2017–2018: English Football League Two
 2018– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1866
Chesterfield